Thorsson ist der Name von

 Guðmundur Andri Thorsson (* 1957), isländischer Schriftsteller und Politiker (Allianz)
 Pierre Thorsson (* 1966), schwedischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Thorson